Dorūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dorūdgarān, ort, Lorestan, 
 Dorūd (kommunhuvudort), Lorestan, 
 Dorūd (shahrestan), Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar